Kota Kuala Simpang (plaats), een plaats in Indonesië
Kota Kuala Simpang (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing